Беља Виста има више значења:

 Беља Виста, Ел Коронел (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Беља Виста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Беља Виста, Кампаменто (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Беља Виста (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Беља Виста (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Беља Виста (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Беља Виста (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Беља Виста (Беља Виста, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Беља Виста (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Беља Виста (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Беља Виста (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Беља Виста (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Беља Виста (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Беља Виста (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Беља Виста (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Беља Виста, Ел Ранчито (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Беља Виста (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Беља Виста (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Беља Виста (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Беља Виста (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Беља Виста (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Беља Виста (Којомеапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Беља Виста (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Беља Виста (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Беља Виста (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Виста (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Виста (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Виста (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Беља Виста (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Беља Виста (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Беља Виста (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Беља Виста, Ранчо Нуево (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Беља Виста (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста, Ла Туспења (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Пуебло Вијехо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Виста (Норија де Анхелес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику